Junggeburth ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Junggeburth (1887–1929), deutscher Radrennfahrer
 Leo Junggeburth (1923–1992), deutscher Tischtennisspieler
 Manfred Johannes Junggeburth (* 1956), deutscher Journalist, Künstler, Kulturmanager und Naturwissenschaftler
 Otto Junggeburth (1944–2011), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Saskia Junggeburth (* 1975), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Wicky Junggeburth (* 1951), deutscher Moderator und Mundartsänger